Глушенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глушенки — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Глушенки — село в Гагинском районе Нижегородской области.